I Trelilu sono un gruppo musicale comico che si esprime in lingua piemontese.

Biografia 
Il gruppo è nato in provincia di Cuneo, tra Piozzo e Carrù, ai piedi delle colline delle Langhe, nel 1992, da Filippo Bessone alla voce, Roberto Bella, voce e chitarra, Piero Ponzo, voce e clarinetto, Francesco Bertone, voce e contrabbasso, conosciuti dal pubblico sotto i nomi d'arte di Pippo, Bertu, Franco e Peru.

Dal gennaio 2013 il nuovo cantante è Roberto Beccaria, in arte Maestro Spiegazza.

Teatro musicale, commedia dell'arte, rinnovo della tradizione dei cantastorie, nuove canzoni popolari; un mix di musica e di divertimento tragicomico e surreale, per uno spettacolo tra il concerto ed il cabaret.

La scena è molto semplice: un tavolo e una bottiglia con quattro bicchieri per altrettanti personaggi che si raccontano e suonano:
voce, chitarra, clarinetto, contrabbasso, cori.

Nel continuare la tradizione dei cantastorie, tuttavia i Trelilu non fanno ricerca filologica. Il loro repertorio (oltre 150 i brani in repertorio) è composto di melodie originali, che attraversano ogni stile “popolare”, sposate a testi irresistibili che miscelano comicità e riflessione, cantati in lingua piemontese infarcita di esilaranti italianismi maccheronici.
Nei loro spettacoli le canzoni si snodano tra gags e dialoghi d'invenzione spontanea, sorrette da un uso giocoso degli strumenti, dall'elemento scenico, dalla gestualità e dagli improbabili abiti, che sono importante cornice per le storie narrate da questi quattro personaggi stralunati, grezzi ed eleganti ad un tempo, fuori moda ma a modo loro in anticipo sui tempi.

Sino ad ora i Trelilu hanno all'attivo più di 1000 concerti in teatri, locali e piazze in Piemonte, Nord Italia, Francia, Svizzera e Spagna. 
Dal '93 hanno pubblicato 14 album tutti di canzoni originali, tranne alcuni adattamenti in piemontese di brani immortali come 'Maria Dolores', 'Jobin Joban', ‘Malafemmena’, ‘Perdere l'amore', 'Manuela', ‘Domenica bestiale’. 
Nel 2008 hanno pubblicato il loro primo film su dvd 'Che cine!', seguito nel 2010 da 'Sbanduma', realizzato insieme alla Filarmonica Il Risveglio di Dogliani, per la quale il M° Semprevivo ha arrangiato una scelta di brani dal repertorio dei Trelilu.

Ospiti nel 2002 del Festival Nazionale del Cabaret, presenti dal 2005 ogni anno una settimana in cartellone al Teatro Erba di Torino. 
Nel 2005 sono stati invitati al Festival del Clarinetto Popolare a Glomel, in Bretagna, e nel 2009 al Festival Internacional de Piteiros a Santander, in Spagna.
 
Un brano dei Trelilu è presente nell'album “Tribù Italiche – Piemonte” curato della rivista World Music. Sono presenti nel libro di Luca Ferrari "Folk geneticamente modificato"; nel 2003 hanno partecipato come attori e musicisti al Film “Una grande avventura” con Luis Sepúlveda; sono citati all'interno del romanzo ‘A proposito di Ute’ (Ed. Mondadori) dello scrittore torinese Piero Soria.
 
Nel 2012 la casa editrice Araba Fenice pubblica il libro di Marco Aime, Adriano Favole e Maria Teresa Milano Trelilu, Opera buffa alla piemontese.

Nel 2014 è uscito il loro 15° album "El Cico Latino".

Nel 2016, venticinquesimo anniversario del gruppo, è uscito il loro 16° album "Baciamoci i gomiti".

Nello stesso anno, Insieme allo scrittore torinese Alessandro Perissinotto hanno realizzato lo spettacolo La Busiarda.

Nel 2022 hanno celebrato i trent'anni di carriera con l'album "Lilumania" e relativa tournée.

Formazione 
 MAESTRO SPIEGAZZA (Roberto Beccaria) - voce
 BERTU (Roberto Bella) - chitarra e voce
 PERU (Piero Ponzo) - clarinetto, flauti, percussioni e voce
 FRANCO (Francesco Bertone) - contrabbasso, percussioni e voce

Discografia 
 1993 - Ne favate!! 
 1994 - Che momenti!
 1995 - Relass
 1996 - Scuta
 1997 - Chi u-i vö...u-i pia!
 1998 - Ven che 'nduma
 1999 - Ah n'aria
 2000 - Lilu obbligatorio (raccolta)
 2001 - ...cos nudisti?
 2002 - Santini...e lestoni!
 2003 - Tante teste poche idee
 2005 - Povera noi!
 2007 - Strïathlon!
 2008 - Che cine! (film dvd)
 2009 - Ti vengo a suonare!
 2010 - Sbanduma (film dvd)
 2011 - Fioca pereffe
 2014 - El cico latino
 2016 - Baciamoci i gomiti
 2021 - Lilumania

Bibliografia 
Daniele Trucco, “Trelilu”, il fenomeno sotto casa, in «Cuneo Provincia Granda», Anno LIV, n. 6, 2005, p. 13.
Daniele Trucco, “Sbanduma” insieme ai Trelilu, in «Slowfood», Anno XXIII, n. 50, maggio 2011, p. 27.
Marco Aime, Adriano Favole, Maria Teresa Milano, "Trelilu", Opera buffa alla piemontese, ed. Araba Fenice, 2012, Boves (CN)

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti del Piemonte
Gruppi musicali di musica demenziale